Георгий Добровольский:
 Добровольский, Георгий Владимирович (1924—2007) — токарь, слесарь, Герой Социалистического Труда. 
 Добровольский, Георгий Тимофеевич (1928—1971) — советский космонавт.